Mesoplophoridae är en familj av kvalster. Mesoplophoridae ingår i överfamiljen Mesoplophoroidea, ordningen Sarcoptiformes, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Mesoplophoridae 51 arter. 

Mesoplophoridae är enda familjen i överfamiljen Mesoplophoroidea. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Mesoplophoridae